Финалът на Евро 2012 е футболен мач игран на 1 юли 2012, за да определи победителя в Евро 2012. Участниците са отборът на , и отборът на . Мачът се играе на Олимпийския стадион в Киев.

Испанците побеждават повече от убедително с 4 – 0, след като двата отбора се срещат още в груповата фаза (са в една предварителна група) и завършват 1 – 1.

Детайли

Външни препратки 

2012
Европейско първенство по футбол 2012
Футбол в Украйна
Спорт в Киев